Pendent (topografia), inclinació d'una superfície en relació a l'horitzontal 
 Pendent (matemàtiques), inclinació de la tangent en un punt o coeficient director d'una recta